Novas ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Novas Mateo (* 1992), österreichischer Basketballspieler
 Fernando Novas, argentinischer Paläontologe
 Giorgos Athanasiadis-Novas (1893–1987), griechischer Schriftsteller